Groot Nederland (tijdschrift) Een literair tijdschrift uit de eerste helft van de 20e eeuw
Groot-Nederland De Groot-Nederlandse beweging
Groot-Nederland (loge) Vrijmetselaarsloge Groot-Nederland in Den Haag